Hier und Jetzt steht für:

 Hier-und-jetzt, beschreibender Begriff für die Gegenwart im Rahmen von Psychotherapie und Selbsterfahrung, siehe Gegenwart#Psychologie
 Hier und jetzt (Film), französischer Film aus dem Jahre 2004
 Hier und Jetzt, Theaterstück (2008) von Roland Schimmelpfennig
 Hier und Jetzt (Uri Gordon), Buch von Uri Gordon, erschienen 2010
 Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, Schweizer Buchverlag
 Hier & Jetzt, NPD-Zeitschrift